Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2018 (Дивізіон І) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який пройшов в двох групах: Група А Вожані (Франція) та Група В Азіаго (Італія).

Група А

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Ена Нюстрем
 Найкращий захисник:  Гвендолін Жандарм
 Найкращий нападник:  Фанні Гаспарич
Джерело: IIHF.com

Група B

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Джулія Маццоккі
 Найкращий захисник:  Надя Маттіві
 Найкращий нападник:  Парк Йонг-ан
Джерело: IIHF.com

Посилання 
 IIHF.com  
 IIHF.com  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2018 у хокеї з шайбою
2018 у французькому спорті